Шмельков — русская фамилия.

Известные носители:
 Шмельков, Ефим Евлампиевич (1918—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Шмельков, Николай Иванович (1912—1967) — советский лётчик, полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Шмельков, Павел Петрович (1951—2006) — советский футболист.
 Шмельков, Пётр Михайлович (1819—1890) — русский художник, карикатурист-сатирик.

См. также 
 Шмелёв